95 steht für:
 Fünfundneunzig, natürliche Zahl
 95 n. Chr., Jahr im 1. Jahrhundert
 DAF 95, niederländischer LKW
 ÖBB 95, österreichische Güterzug-Tenderlokomotive
 IC 95, Galaxie
 Messier 95, Galaxie
 Microsoft Windows 95, Betriebssystem
 NGC 95, Galaxie
 Chevrolet Corvair 95, US-amerikanischer PKW
 ADS 95, Schweizer Aufklärungsdrohnen-System

’95 steht für:
 1995
 2095

Siehe auch:
 95 v. Chr.
 XCV